Cimetto steht für:

 Cimetto (Berg) (1615 m), Gipfel bei Gambarogno, Kanton Tessin
 Cimetto (Fluss), Fluss in Venetien, Italien